Saint Cyprien désigne plusieurs saints chrétiens :

Saints catholiques et orthodoxes 
 Cyprien de Carthage (né vers 200, mort en 258), de son  nom  dans le monde Thascius Caecilius Cyprianus, évêque de Carthage, martyr lors de la persécution de Valérien ; fêté le 14 septembre
 Subran ou Cyprien, abbé du Périgord ayant fondé un ermitage et mort à la fin du .
 Cyprien de Toulon (né vers 475, mort en 546) quatrième évêque connu de Toulon, secrétaire de saint Césaire d’Arles, il fut un des auteurs de sa biographie et est devenu au Moyen Âge le saint patron de la ville de Toulon
 Cyprien d'Antioche confondu avec Cyprien de Carthage car de la même époque, connu comme sorcier avant d'être évêque. Vénéré dans la religion Santeria (sorte de Vaudou).

Saint orthodoxe 
 Cyprien le Jeune (mort en 1679), originaire de Grèce centrale, prêtre au monastère de Koutloumousiou au Mont-Athos, hiéromoine, martyr par la main des Musulmans à Constantinople ; fêté le 5 juillet
 Cyprien d'oustibourg ,(mort en 1274) originaire d'Oustibourg en Russie , moine monastère de l'Entrée au Temple de la Mère de Dieu d'Oustibourg il pratiqua la charité entre les frères du monastère , fêté le 29 septembre.
 Cyprien de Kiev (mort en 1406) , originaire de Tirnovo en Bulgarie , métropolite de Lituanie par la volonté du patriarche de Constantinople , il œuvra pour la réconciliation entre les églises serbes et bulgares , fêté le 16 septembre.

Références